Опонлы (Апанлы) — река в Черниговском районе и Токмакском районе Запорожской области, левый приток реки Курошаны (бассейн Азовского моря).

Описание 
Длина 13 км. Площадь водосборного бассейна 68,1 км². Уклон 3,5 м/км. Река пересыхает. Создано несколько прудов.

Река берёт начало в балке в селе Богдановка. Протекает через село Зелёный Яр. Далее течёт по балке Опонлы, всё больше пересыхая. У села Гришино балка соединяется с рекой Курошаны.

Происхождение названия 
Название реки происходит от слов «анлы» (богатая на дичь) и префикса «ап» (усиление значения слов, начинающихся на «а»). Таким образом, «апанлы» — места, в которых особенно много дичи.

Примечания

Ссылки 
 М.Єременко Край шляху Муравського: Нариси з історії Чернігів. р-ну. — Запоріжжя: Лана-друк, 2006. — 436 с.

Бассейн Молочной
Реки Запорожской области